Aston Martin Cygnet ou iQ: modelo de veículo da Toyota;
Cygnet (Ohio): uma vila localizada no estado norte-americano de Ohio, no Condado de Wood.

Desambiguação